Лыжные гонки были включены в программу зимних Олимпийских игр с самых первых Игр 1924 года в Шамони.

Мужчины

18 и 15 км 
В 1992—1998 годах вместо дистанции 15 км в программу Олимпиад была включена более короткая 10-километровая гонка, по результатам которой проводилось преследование.

50 км 
С 2006 года гонка проходит в формате масс-старт с чередованием на каждой Олимпиаде классического и свободного стиля.

Эстафета 4×10 км

30 км 
Классическая 30-километровая гонка с интервальным стартом проводилась с 1956 по 2002 год, после чего была заменена на 30-километровый скиатлон (15 км классическим стилем и 15 км — свободным).

Скиатлон

10 км 
Гонка проводилась на трёх Олимпиадах с 1992 по 1998 год и была предварительной, по результатам которой проводилась гонка преследования.

Гонка преследования/дуатлон

Индивидуальный спринт

Командный спринт

Женщины

10 км

Эстафета

5 км 
Гонка на 5 км с интервальным стартом была исключена из программы соревнований после Олимпиады 1998 года.

20 и 30 км

15 км 
Гонка входила в программу соревнований с 1992 по 2002 год, а в 2006 году была заменена 15-километровым скиатлоном.

Гонка преследования/дуатлон

Индивидуальный спринт

Командный спринт

Наибольшее количество медалей

См. также 
 Список призёров чемпионатов мира по лыжным гонкам среди мужчин
 Список призёров чемпионатов мира по лыжным гонкам среди женщин

Примечания

Ссылки 
 
 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006
 Олимпийская статистика на sports-reference.com 

Лыжные гонки на Олимпийских играх
Лыжные гонки